zmienna (matematyka)
 zmienna losowa
 zmienna (informatyka)
 gwiazda zmienna